N-band kan syfta på:

 N-band (NATO) – frekvensband från 100 till 200 GHz
 N-band (infrarött) – ett atmosfäriskt transmissionsfönster centrerat till 10 μm